Bronis steht für:

 Bronis (Vorname), litauischer männlicher Vorname

Bronis bzw. Broniš ist der Familienname folgender Personen:
 Kito Wylem Broniš (1788–1881), sorbischer Pfarrer und Sprachwissenschaftler, siehe Christian Wilhelm Bronisch
 Matej Bogumił Broniš (1868–1937), sorbischer Pfarrer und Sprachwissenschaftler
 Pawoł Fryco Broniš (1830–1898), sorbischer Pfarrer und Schriftsteller, siehe Paul Friedrich Bronisch
 Roman Broniš (* 1976), slowakischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bronisch